Дегтянка — название населённых пунктов:

Россия 
 Дегтянка — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Дегтянка — село в Сосновском районе Тамбовской области.